Masserie ima više značenja:
 Masserie, Benevento
 Masserie, Bolzano
 Masserie, Chieti